Елеонора Австрийска () може да се отнася за:

 Елеонора Австрийска (1498–1558), инфанта на Испания, кралица на Португалия и на Франция
 Елеонора Австрийска (1534 – 1594), херцогиня на Мантуа
 Елеонора Австрийска (1582–1620), ерцхерцогиня на Австрия
 Елеонора Австрийска (1653–1697), кралица на Полша и херцогиня на Лотарингия